Pilzdörfel ist der Name folgender Orte:
 Pilzdörfel (Großschönau), Ortschaft der Gemeinde Großschönau in Sachsen
 Pilzdörfel (Sohland an der Spree), Ortschaft der Gemeinde Sohland an der Spree in Sachsen